Bataille de La Havane peut faire référence à:
 Bataille de La Havane en 1748
 Bataille de La Havane en 1762